Конлі (, також ) — англійське прізвище.

Відомі носії 
 Веніамін фа. Конлі (Benjamin F. Conley; 1815–1886) — американський політик.
 Дженні Конлі (Jenny Conlee; * 1971) — американський музикант.
 Майк Конлі (Mike Conley; * 1962) — американський легкоатлет.
 Майк Конлі (молодший) (Mike Conley Jr.; * 1987) — американський баскетболіст.
 Рой Конлі (Roy Conli) — Американський продюсер.

Кінематографія 
 Боб Конлі (Bob Conley) — Вид на вбивство (фільм) (A View to a Kill).
 Джо Хілл Конлі (Jake Hill Conley) — Діви-самогубці (фільм) (The Virgin Suicides).

Див. також 
 Конлі (Сарта)

Англійські прізвища